Albert von Namur ist der Name folgender Personen:

 Albert I. (Namur) († ~1010), Graf von Namur
 Albert II. (Namur) († ~1063), Graf von Namur
 Albert III. (Namur) († 1102), Graf von Namur
 Albert von Namur (Jaffa) († ~1122), Regent der Grafschaft Jaffa